Il doppio del torneo di tennis Tesoro Women's Challenge 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Réka-Luca Jani e Irina Chromačëva che hanno battuto in finale Jan Abaza e Louisa Chirico 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Catalina Castaño /  Laura Thorpe (quarti di finale)
 Asia Muhammad /  Allie Will (quarti di finale)

 Nicole Melichar /  Teodora Mirčić (primo turno)
 Maria-Fernanda Alves /  Nicola Slater (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tesoro Women's Challenge 2014